Luske ist der Familienname folgender Personen:
 Hamilton Luske (1903–1968), US-amerikanischer Animator und Filmregisseur
 Marcel Luske, auch Marcel Lüske (* 1953), niederländischer Pokerspieler